Giovanni Battista Rampoldi (1761-1836) – islamista e poligrafo italiano
Guido Rampoldi (1952) – giornalista e scrittore italiano
Ludovica Rampoldi (1979) – sceneggiatrice, scrittrice e docente italiana
Marco Rampoldi (1966) – regista teatrale italiano
Milena Rampoldi (1973) – traduttrice e scrittrice italiana
Roberto Rampoldi (1850-1926) – medico, docente e politico italiano
Stefano Rampoldi, in arte "Edda" (1963) – musicista italiano